Гранха Пасо Бланко има више значења:

 Гранха Пасо Бланко, Пијеро Заратини (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Пасо Бланко, Хосе Тафоља (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику